L'aviatore – romanzo di Carolina Invernizio del 1911
L'aviatore – racconto di Antoine de Saint-Exupéry del 1926
L'aviatore (The Flier) – racconto di Mickey Spillane del 1964
 L'aviatore documentario sulla carriera del generale Umberto Bernardini primo pilota italiano a superare la barriera del suono, del 2011.